Ру́бен О́скар Гонса́лес (; 26 июля 1962, Кампана) — аргентинский саночник, выступал за сборную Аргентины в период 1987—2010. Участник четырёх зимних Олимпийских игр, причём перерыв между его первой и последней Олимпиадами составляет 22 года.

Биография 
Рубен Гонсалес родился 26 июля 1962 года в городе Кампана, провинция Буэнос-Айрес. Активно заниматься санным спортом начал в 1984 году, на международном уровне дебютировал в сезоне 1986/87, когда побывал на чемпионате мира в австрийском Иглье и занял там пятьдесят второе место. Год спустя благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на зимних Олимпийских играх в Калгари — по окончании всех четырёх заездов оказался на тридцать третьем месте.

В 1990 году Гонсалес финишировал сорок первым на чемпионате мира в том же Калгари, затем на мировом первенстве 1991 года в немецком Винтерберге был тридцать восьмым. Позже прошёл квалификацию на Олимпиаду 1992 года в Альбервиль, где показал в мужском одиночном разряде тридцать первое время.

После Олимпийских игр он надолго оставил санный спорт, хотя через десять лет вновь приступил к интенсивным тренировкам и пробился на Игры 2002 года в Солт-Лейк-Сити — выступил здесь заметно хуже предыдущих попыток, разместился среди одиночек на сорок первой строке. Впоследствии он опять ушёл из спорта, чтобы вернуться в сезоне 2008/09. Гонсалес регулярно принимал участие в этапах Кубка мира и, как результат, прошёл отбор на Олимпийские игры 2010 года в Ванкувер. Таким образом, он стал первым в истории саночником, кому удалось выступить на Олимпиадах четырёх разных десятилетий. При всём при том, на соревнованиях с отставанием в 15 секунд аргентинец занял последнее тридцать восьмое место. Он не планировал завершать карьеру, однако, по собственному признанию, был обескуражен гибелью грузинского саночника Нодара Кумариташвили и решил окончательно оставить санный спорт.

Ныне проживает в американском городе Колорадо-Спрингс, где работает лектором-мотиватором. Его младший брат Марсело тоже был саночником уровня сборной, представлял страну на Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити.

Ссылки 
 
 Рубен Гонсалес  — результаты выступлений на крупнейших чемпионатах

Саночники Аргентины
Саночники на зимних Олимпийских играх 1988 года
Саночники на зимних Олимпийских играх 1992 года
Саночники на зимних Олимпийских играх 2002 года
Саночники на зимних Олимпийских играх 2010 года